ČSA-Flug 511 steht für:

 ČSA-Flug 511 (28. März 1961) von Prag nach Bamako, Absturz bei Nürnberg
 ČSA-Flug 511 (12. Juli 1961) von Prag nach Bamako, Absturz bei Casablanca